Жан-Себастьян Обен (,  19 липня 1977, Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Провів понад 200 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1994 року в ГЮХЛК.

1995 року був обраний на драфті НХЛ під 76-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Піттсбург Пінгвінс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Лос-Анджелес Кінгс», «ДЕГ Метро Старс», «Пустерталь» та «Дюк д'Анжер».

Загалом провів 218 матчів у НХЛ, включаючи 1 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Дюссельдорфа»
Хокеїсти «Пустерталя»
Хокеїсти АХЛ
Хокеїсти ліги Східного узбережжя
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»